Toponímia:
 Edificacions:
 L'Algassa (Guixers): masia del municipi de Guixers (Solsonès)
 L'Algassa (Odèn): masia del municipi d'Odèn (Solsonès)